KVW  steht für: 
 Katholischer Verband der Werktätigen, Südtiroler Arbeitnehmerverband
 Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, deutscher Renten- und Versorgungsträger

kvw steht für:
 Wersing (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung